Das Internationaux de Nouvelle-Calédonie 2010 war die siebte Ausgabe des Tennisturniers in Nouméa. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2010. Gespielt wurde vom 4. bis 9. Januar 2010 auf Hartplatz.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Für den Einzelwettbewerb gab es eine Qualifikationsrunde mit 16 Spielern, durch die sich vier Spieler für das Hauptfeld qualifizieren konnten. Das Preisgeld der Veranstaltung betrug wie im Jahr zuvor insgesamt 75.000 US-Dollar.

Sieger des Einzelwettbewerbs wurde der topgesetzte Deutsche Florian Mayer, der im Finale den an Position sechs gesetzten Italiener Flavio Cipolla in zwei Sätzen besiegte. Es war Mayers achter Einzeltitel auf Challenger-Ebene seiner Karriere und der erste der Saison. Titelverteidiger Brendan Evans musste an Position drei gesetzt in der ersten Runde gegen den Südkoreaner Im Kyu-tae nach gewonnenem ersten Satz im zweiten Satz verletzungsbedingt aufgeben.

Die Doppelkonkurrenz gewannen die ungesetzten Franzosen Édouard Roger-Vasselin und dem Nicolas Devilder, die im Finale die topgesetzten Italiener Flavio Cipolla und Simone Vagnozzi im Match-Tie-Break bezwangen. Es war Roger-Vasselins siebter Karrieretitel bei einer Doppelkonkurrenz der Challenger-Kategorie und der erste in dieser Saison. Für Devilder war es der zweite Challengertitel im Doppel seiner Karriere und der erste seit 2005. Es war der erste gemeinsame Titel der beiden. Aufgrund von schlechten Wetter konnte im Jahr zuvor das Finale der Doppelkonkurrenz nicht ausgetragen werden, wodurch es keine direkte Titelverteidiger gab – in der Infobox ist der Gewinner von 2008 aufgeführt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website
 Einzel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF-Datei; 154 kB)
 Doppel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF-Datei; 146 kB)
 Qualifikations-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF-Datei; 211 kB)

ATP Challenger Tour 2010
Tennisturnier in Nouméa